Альоса () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Андорра-Сьерра-де-Аркос. Занимает площадь  км². Население — 711 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de Alloza

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля